Cabinda Airport är en flygplats i Angola. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Luanda. Cabinda Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Cabinda Airport är platt. Havet är nära Cabinda Airport åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Cabinda Airport. Närmaste större samhälle är Cabinda,  kilometer norr om Cabinda Airport. 

Omgivningarna runt Cabinda Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Cabinda Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Angola